Radošov steht für:
 Radošov, Gemeinde im Okres Třebíč in Tschechien
 Radošov (Kyselka), Ortsteil bei Kyselka in Tschechien
 Radošov (Hradiště), Wüstung auf dem tschechischen Truppenübungsplatz Hradiště